Dezemberrevolution steht für:

 Einen Putschversuch gegen Zar Nikolaus I. im Jahre 1825. Siehe: Dekabristen
 Einen gelungenen Putsch in Argentinien im Jahre 1828
 Die Rumänische Revolution im Jahre 1989.